Пісенний конкурс Євробачення 1975 став 20-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 22 березня 1975 року в місті Стокгольм, Швеція. У конкурсі взяли участь країни з попереднього року разом із Францією, Мальтою й Туреччиною. Однак Греція відмовилася від участі перед самим початком конкурсу, і таким чином число учасників знизилося до 19.

Число суддів у національних журі було збільшено до 11, і ці судді могли дати від 1 до 5 балів кожній пісні. Однак остаточні голоси, оголошувані на ТВ, розподілялися в такий спосіб: 12 балів — пісні, що набрала найбільше голосів, 10 балів — пісні, що посіла друге місце, 8 — третій пісні й так до 1 балу десятій пісні за кількістю голосів.

Нідерланди перемогли в конкурсі з піснею «Ding Dinge Dong», виконаною групою Teach-In. Друге місце одержала Велика Британія з піснею «Let me be the one» у виконанні The Shadows, які очолили чарти багатьох європейських країн.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1975 у телебаченні
1975 у Європі
Березень 1975
Музика Стокгольма